Burkesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burkesville (Kentucky)
 Burkesville (New Jersey)
Siehe auch
 Burksville
 Burkville